Derby Trójmiasta w piłce nożnej
 Derby Trójmiasta w rugby